Tomar do Geru kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tomar do Geru (kommun), Sergipe, 
 Tomar do Geru (ort), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar